Суперкубок ОАЕ з футболу 2015  — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 серпня 2015 року між чемпіоном ОАЕ клубом Аль-Айн та володарем кубка Президента ОАЕ клубом Ан-Наср.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2015
ОАЕ
Серпень 2015
2015 в спорті ОАЕ